Bermbach (Buttlar), een nederzetting in de Duitse gemeente Buttlar in de Duitse deelstaat Thüringen
 Bermbach (Steinbach-Hallenberg), een Ortsteil van de gemeente Steinbach-Hallenberg in de Duitse deelstaat Thüringen